Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр кроме Игр 1912 в Стокгольме. Соревнования проходят в нескольких весовых категориях. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне впервые были проведены соревнования среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 13 комплектов наград.

В 2016 году в соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые приняли участие профессиональные боксёры.

Весовые категории

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2016 года) 
Общий медальный зачёт после завершения Олимпийских игр 2016 года.

Курсивом выделены ныне не существующие команды.

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по боксу
 Кубок Вэла Баркера

Примечания

Ссылки 
 Бокс на Олимпийских играх

Виды спорта на летних Олимпийских играх